

Nom de famille 
 Sellapan Ramanathan (1924-2016), homme politique singapourien
 Veerabhadran Ramanathan (1944-), scientifique indien
 Ponnambalam Ramanathan (1851-1930), homme politique sri-lankais

Prénom 
 Ramanathan Krishnan (1937-), joueur de tennis indien

Homonymie de patronyme